Brahmaea bicolor är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1921. Brahmaea bicolor ingår i släktet Brahmaea och familjen Brahmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
bicolor